Breguet (Бреге́) — марка швейцарских часов класса «люкс». С сентября 1999 года входит в группу компаний Swatch.

История 
В 1775 году, тогда ещё начинающий часовой мастер Абраам-Луи Бреге открыл свой первый часовой магазин в Париже, где его творения постепенно завоевали популярность у французской элиты.

Во время французской революции Бреге переехал в Швейцарию, где создал новое современное часовое производство. Тем не менее в 1795 году он возвращается во Францию, восстанавливает свою мастерскую и начинает разработку собственного механизма для обычных часов и часов с репетиром.

В 1801 году Бреге начал постепенно осваивать новые рынки, и в первую очередь в России, которая на тот момент была выгодным партнёром. В результате в 1808 году в Санкт-Петербурге было открыто представительство «Русский дом Breguet».

За выдающиеся заслуги в часовом деле Бреге был удостоен множества наград и титулов. В 1816 году его избрали членом Королевской академии наук и он стал кавалером Легиона Славы и членом Французского бюро измерений (Палата мер и весов).

В 1999 году компания Swatch Group купила Breguet.

Достижения 
За свою историю компания Breguet доработала и создала множество технологий, которые до сих пор используются при производстве часов.

 В 1780 году выпущены первые часы с автоподзаводом, с инерционным грузом и двумя заводными барабанами.
 В 1783 году изобретение конструкции ударного гонга.
 В 1790 году изобретение первой в мире противоударной системы, под названием «pare-chuté», которую завершили в 1808 году.
 В 1801 году получен патент за изобретение турбийона — механизма, компенсирующего влияние гравитации на точность хода часов.

Знаменитые клиенты 
Клиентами компании были самые известные исторические персоны:
 1782 — Мария-Антуанетта, королева Франции
 1798 — Наполеон Бонапарт, император Франции
 1787 — Шарль Морис де Талейран-Перигор, министр иностранных дел Франции
 1798 — Жозефина Богарне, императрица Франции
 1806 — Селим III, султан Османской империи
 1808 — Каролина Бонапарт, королева Неаполя
 1809 — Александр I, Российский император
 1813 — Мишель Ней, маршал Франции
 1835 — Граф Axel von Fersen, шведский офицер и дипломат
 1838 — Королева Виктория Английская
 1901 — Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании
 2007 — Владимир Путин (Breguet Marine)
 Светлана Медведева
 Алексей Кудрин (Breguet Classique Automatic)
 Патриарх Кирилл (Breguet Classique)

См. также 
 Коллекция редких часов

Примечания

Литература 
 

Компании Швейцарии
Швейцарские часы
Swatch Group
Производители часов Швейцарии